Будівля уряду — адміністративна будівля (або ж ) для розміщення загальнодержавного чи регіонального уряду. Приклади будівель уряду:
 Будинок уряду Азербайджану
 Будинок Уряду (Мінськ)
 Будинок Уряду України
 Будинок Уряду РФ
 Будівля уряду Ліхтенштейну
 Будівля уряду провінції Місьйонес
 Будівля уряду провінції Тукуман
 Будинок Крайового уряду Буковини — колишня урядова будівля у Чернівцях
 Будинок уряду (Кишинів)

Галерея будівель урядів

Див. також 
 Будівля парламенту
 Президентський палац
 Будівля суду

Примітки 

Адміністративні будівлі